En , Żeleźnica est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Żeleźnica.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Żeleźnica.

 dans la voïvodie de Lubusz :
 du village de Żeleźnica.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Żeleźnica.